Портезуелос има више значења:

 Портезуелос, Асосијасион де Колонос (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Портезуелос (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Портезуелос (Исхуатлансиљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику